Марио Аликата (; 8 мая 1918 года, Реджо-ди-Калабрия ― 6 декабря 1966 года, Рим) ― итальянский политик, деятель рабочего движения,  и литературный критик.

Биография 
Сын сицилийцев Антонино Аликаты и Луиджины Фацио-Альмайер, Марио Аликата родился в Реджо-ди- Калабрия, где его отец был главой организации инженеров-строителей. С 1925 года он учился в Палермо, а затем с 1933 года в Классическом лицее Торквато Тассо в Риме. В столицу семья переехала после того, как отец был назначен инспектором Министерства общественных работ. Вместе с Бруно Зеви, Паоло Алатри, Карло Кассола и другими одноклассниками он основал Circolo giovanile di cultura moderna (Молодежную группу современной культуры). В 1936 году он поступил на литературный факультет университета Сапиенца, где вступил в Университетскую группу фашистов и участвовал в студенческих соревнованиях, организованных фашистской студенческой организацией в Неаполе в 1937 году и в Палермо в 1938 году. 

В эти годы Аликата познакомился со многими молодыми студентами-антифашистами, такими как Пьетро Инграо, Карло Салинари, Марио Сократ, Карло Мускетта, Альдо Натоли, Лучио Ломбардо Радиче, Паоло Алатри и Паоло Буфалини. Он также сотрудничал с римской газетой Il Piccolo, журналом Джузеппе Боттаи Primato, литературными еженедельниками Il Meridiano di Roma и La Ruota. Он тайно вступил в Коммунистическую партию Италии в 1940 году, когда он окончил курс высшего образования, защитив дипломную работу на тему «Винченцо Гравина и эстетика начала XVIII века». Затем он стал помощником Наталино Сапеньо, который был его руководителем. 

В 1941 году он стал редактором римского издательства Einaudi вместе с Джайме Пинтором и Карло Мускеттой. Там он сочинил несколько киносценариев по мотивам произведений Джованни Верга и работал с Лукино Висконти над фильмом «Одержимость» (по мотивам романа Джеймса М. Кейна «Почтальон всегда звонит дважды»), лента которого была уничтожен в 1943 году фашистскими властями из-за своего провокационного содержания. 

Женился на Джулиане Спани в декабре 1941 года. В следующем году был арестован и вышел на свободу только с падением фашистского режима. Участвовал в сопротивлении немецким оккупантам в Риме, руководил Il Lavoro italiano ― общим периодическим изданием профсоюзов вместе с христианским демократом Альберто Каналетти Гауденти и социалистом Олиндо Вернокки. Тайно входил в число редакторов l'Unità под руководством Селесты Негарвиль. 

Сразу после освобождения Рима вошёл в правительство Коммуны Рима. С 1945 по 1948 год он руководил неаполитанской газетой La Voce, в 1946 году был избран в городской совет Неаполя, в 1949 году вместе с Джорджо Амендола руководил коммунистическим еженедельником La Voce del Mezzogiorno. На выборах 18 апреля 1948 года он был избран в Палату депутатов от округа Неаполь-Казерта. После этого был назначен региональным секретарем Коммунистической партии Калабрии и стал членом центрального комитета Коммунистической партии Италии. 

В 1950 году он стал членом секретариата Национального комитета возрождения Южной Италии, который организовал исследование условий жизни южан, опубликованное в La Voce del Mezzogiorno. Был представителем меньшинства в парламентской комиссии, которая обсуждала результаты расследования. Переизбран депутатом в 1953 и 1958 годах от округа Катандзаро-Козенца-Реджо-Калабрия, он также был мэром Мелиссы, Калабрия, с 1953 года. 

В полемике, инициированной Пальмиро Тольятти на тему отношений между политикой и культурой против Элио Витторини, Аликата заявил, что убеждён, что искусство должно помогать «людям в борьбе за справедливость и свободу». Выступая против Карло Леви и Рокко Скотелларо, Аликата утверждал, что возрождение южного крестьянства может быть достигнуто за счёт «руководства рабочего класса и союза с ним», который будет направлен против «традиционных врагов Юга: агропромышленного блока Италии и иностранного империализма». 

С 1954 по 1964 год он руководил журналом Cronache meridionali вместе с Джорджо Амендолой, Франческо де Мартино, Херардо Кьяромонте, Джорджо Наполитано, Росарио Виллари и другими. Он возглавлял Комиссию по культуре Коммунистической партии Италии с 1955 года, был членом партийного правления с 1956 года и был главным редактором L'Unità с 1962 года. Он подписал редакционную статью первого номера теоретического журнала Critica marxista в феврале 1963 года ― в том же году, когда он был переизбран депутатом от округа Сиена. С 1964 года он был членом Секретариата Коммунистической партии. 

В августе 1966 года он осудил ущерб, нанесенный Агридженто спекуляциями недвижимостью, и в своей заключительной речи в зале обвинил правящий класс в неспособности защитить культурное наследие Италии. Внезапно скончался в Риме 6 декабря 1966 года в возрасте сорока восьми лет.

Примечания

Литература 
 Albertina Vittoria, Alicata, Mario, «DBI», XXXIV, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1988

Ссылки 
 Record of the Italian Chamber of Deputies
 Inventory of the Archive of the Interregional Institute of Communist Studies: Mario Alicata
 Elio Vittorini and the polemic with the Italian Communist Party
Члены Итальянской коммунистической партии
Литературоведы Италии
Выпускники Римского университета
Главные редакторы L’Unità